Cinema
 Noah's Ark (filme de 1928)
 Noah's Ark (filme de 1999)
 Father Noah's Ark, filme da Disney (1933)

Televisão
 Noah's Ark (telessérie de 1956), produção estadunidens
 Noah's Ark (telessérie de 1997), produção britânica

Outros usos
 Noah's Ark (parque), parque temático na Califórnia, EUA